Karamea (plaats), een plaats in Nieuw-Zeeland
Karamea (geslacht), een geslacht van hooiwagens